Тульский округ — административно-территориальная единица Московской области, существовавшая в 1929—1930 годах.

Тульский округ был образован в 1929 году. В его состав вошли территории:
 Тульская губерния без Пахомовского и Тарусского районов; селений Богословка и хутор Первомайский Ново-Никольского района
 Из бывшей Рязанской губернии
 Скопинский уезд без Пронской волости; селений Михайловской волости (кроме селений Серково, Большие Сельницы, Малые Сельницы, Савинка, Нижняя, Средняя и Верхняя Пурловки, Елисеевка, Кораблинка, Суховка, Жагулы, Калининское, Гришино, Прилучи, Кузнецовка, Митякино, Дмитриево, Ново-дмитриево, Чибисовка, Екимовка, Яблоново, Клинское, Мошоново, Николаевка); Гагаринская волость без селений Федоровское (Новая деревня), Огибалово, Малинки, Покровское, Ольховец 1-й и 2-й, Осовец, Киндяково, Елизаветино, Позднее, посёлок при станции Гагарино, Грязное, Надеждино (Грязновские выселки), Сергиевка (Радовец), Павелково, Волосовка, Коровино, Феняево, Старо-Киркино, Ново-Киркино, Каменский хутор 1-й и 2-й, Федоровка, Николаевка, Чесменка, Березово, Успенское (Печерники), Фирюлевка, Роговое, Садарево; селений Ерлинской волости (кроме Силичи, Чупрынки, Ивашково, Бакланово, посёлок Красная звезда, Роскино, Невзорово, Дубовое, Кулаково, Маклаково, Мамоново, Рюмки 1-е и 2-е, посёлок Красный колодезь, Кошелево, Булычево, Брынницы, Прудки, хутор Голощапов, хутор Чернишный, Старое Казаково, хутор Никитиных, Казаково, Кумино, Наземная, Строилово, Глинки, Гольцево, Моловка, Марьино, Прибытки, Луконетка, хутор Зарецкого, Мурзинка, Ново-александровские выселки); селений Красный уголок и Воронки Скопинской волости
 Из бывшей Московской губернии
 из Каширского уезда Климовское, Лиховидово и Сениченки Мокринской волости
 Из бывшей Калужской губернии
 из Лихвинского уезда Сытичский, Березовский, Свинский, Марковский, Карачевский, Костычевский, Ретюньский, Зюзневский сельсоветы Березовской волости.

Центром округа был назначен город Тула.

Округ был разделён на 27 районов:
 Алексинский,
 Арсеньевский,
 Белёвский,
 Богородицкий,
 Венёвский,
 Воловский,
 Горловский,
 Дубенский,
 Епифанский,
 Ефремовский,
 Каменский,
 Крапивенский,
 Куркинский,
 Лаптевский,
 Милославский,
 Михайловский,
 Оболенский,
 Одоевский,
 Плавский,
 Серебряно-Прудский,
 Скопинский,
 Тёпло-Огаревский,
 Тульский,
 Узловский,
 Чернавский,
 Чернский,
 Щёкинский.

23 июля 1930 года Тульский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Московской области (Постановление ЦИК Союза ССР) (Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР. I отдел. № 37 от 8 августа 1930 г. - ст. 400).

Примечания

Источники 
 Постановление ВЦИК от 12.07.1929 О составе округов и районов Московской области и их центрах

Округа РСФСР